Аничич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аничич, Джордже (род. 1958) — югославский военный, подполковник войск ПВО Союзной Республики Югославии, заместитель командира 3-го дивизиона 250-й бригады ПВО.
 Аничич, Марин (род. 1989) — боснийский футболист хорватского происхождения, защитник.